SR-22, SR22 — может означать:

 SR-22 — подтверждение страхования автогражданской ответственности в США.
  — пистолет 22 калибра.
  — винтовка 22 калибра.
 Cirrus SR22 — один из самых популярных одномоторных поршневых самолётов для частного использования.